Влади́мир Клю́ев:
 Клюев, Владимир Борисович (род. 1954) — протоиерей РПЦ, катехизатор, храмоздатель.
 Клюев, Владимир Владимирович (род. 1937) — академик РАН.
 Клюев, Владимир Григорьевич (1924—1998) — министр лёгкой промышленности СССР, первый секретарь Ивановского обкома КПСС.